

Architettura 
 Villa Trossi – villa storica situata a Livorno nel quartiere di Ardenza

Persone 
 Carlo Felice Trossi – pilota automobilistico e nobile italiano
 Giuseppe Trossi – presbitero e militare italiano
 Verner Trossi – militare sovietico